Cordes steht für:
 Cordes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cordes & Graefe, deutscher Großhändler, siehe GC-Gruppe

Cordes steht für die folgenden geographischen Objekte

in Frankreich:
 Cordes-sur-Ciel, Gemeinde im Département Tarn
 Cordes-Tolosannes, Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne
 Kanton Cordes-sur-Ciel im Département Tarn

in den Vereinigten Staaten:
 Cordes (Arizona)
 Cordes (Illinois)

Siehe auch:
 Kordes